
Termin -{MK4}- ima više značenja.
 Menatetrenon, vitamin K2
 -{Mortal Kombat 4}-, video igra